Чемпиона́т Евро́пы по фигу́рному ката́нию 2022 — соревнование среди фигуристов европейских стран в сезоне 2021/2022 годов. Соревнование во второй раз проходило в эстонской столице Таллине с 10 по 16 января 2022 года, на арене спортивного комплекса «Тондираба». Спортсмены выступали в категориях мужское и женское одиночное катание, парное катание и танцах на льду.

Место проведения 
В июне 2019 года в итальянской столице Риме на конгрессе ИСУ поступило шесть заявок на чемпионат Европы 2022 года. Соперниками эстонской столицы были: финские города Эспоо и Хельсинки, столица Болгарии София, британский город Шеффилд, а также чешский город Острава. Эстония во второй раз получила право на проведение континентального чемпионата.

Участники 
В чемпионате участвовали фигуристы из европейских стран — членов Международного союза конькобежцев (к европейским странам также относятся Израиль, Турция, Грузия, Армения, Азербайджан и Кипр), достигшие 15-летнего возраста на момент 1 июля 2021 года.

По итогам чемпионата Европы 2021 года каждая страна имела право выставить от одного до трех спортсменов в каждой дисциплине. Национальные федерации составляли заявку на основе собственных критериев, но выбранные фигуристы должны были достичь минимальной технической оценки элементов на международном соревновании до чемпионата Европы.

Представительство по странам 
Более одного участника (пары) представляли следующие национальные федерации:

Минимальная техническая оценка 
Национальные федерации (ассоциации) выбирали участников на основании собственных критериев, но заявленные участники должны были заработать минимальную техническую оценку, так называемый «технический минимум», на международных соревнованиях, проводимых до чемпионата Европы.

Несостоявшиеся участники 
 6 января стало известно о том, что французские танцоры Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон пропустят соревнование, чтобы избежать заражения коронавирусом перед Олимпийскими играми в Пекине.
 7 января из списка участников исчезли: ирландский фигурист Сэмюэл Макаллистер, его заменил  Конор Стакелум, украинская фигуристка Анастасия Шаботова, её заменила Мария Андрийчук, а также итальянская пара Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе.
 9 января стало известно о том, что российский одиночник Михаил Коляда пропустит чемпионат из-за травмы, его заменил Андрей Мозалёв. Из списка участников исчезли: израильские фигуристы Алексей Быченко и Марк Городницкий, итальянский фигурист Маттео Риццо, финская фигуристка Эмми Пелтонен, румынская фигуристка Юлия Саутер, грузинская пара Анастасия Метёлкина и Даниил Паркман, британская пара Зои Джонс и Кристофер Бояджи, израильская пара Хейли Копс и Евгений Краснопольский, швейцарская пара Джессика Пфунд и Джошуа Сантильян, и израильские танцоры Мария Носовицкая и Михаил Носовицкий.
 10 января из списка участников исчезли грузинские танцоры Мария Казакова и Георгий Ревия.

Расписание

Список участников 
Список участников по состоянию на 9 января 2021:

Результаты

Мужчины

Женщины

Спортивные пары

Танцы на льду

Медальный зачёт

Интересные факты 

 На этом чемпионате в деcятый раз весь женский пьедестал заняли представители одной страны (в восьмой раз представительницы России).
 Второй раз подряд во всех четырёх соревновательных дисциплинах праздновали победу фигуристы российской школы фигурного катания на коньках.

Примечания

Ссылки 
 Информация о турнире на сайте ISU
 Результаты на сайте isuresults.com 
 Окончательный протокол соревнований 

Фигурное катание в сезоне 2021/2022
Европа
Чемпионаты Европы в Эстонии
Январь 2022 года
Европа
Чемпионаты Европы по фигурному катанию
2022 год в фигурном катании
Фигурное катание